Степове́ () — село в Україні, у складі Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим.

Примітки 

Села Автономної Республіки Крим